Neumania är ett släkte av kvalster. Neumania ingår i familjen Unionicolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Neumania